In Search Of... ("alla ricerca di..." in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema e televisione 
In Search of... (serie televisiva), serie televisiva documentaria americana
In Search Of (film), film drammatico del 2008

Musica 
In Search Of... – album dei Fu Manchu del 1996
In Search of... – album dei N.E.R.D del 2001